Chantal Goya, een Franse zangeres
Francisco Goya, een Spaanse kunstschilder en graveur
Francis Goya, een Belgische gitarist
Goya (filmprijs), een filmprijs van de Spaanse Academie voor de Wetenschap der Kunsten en Cinematografie
Goya (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
Goya (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
Goya (Madrid), een wijk in Madrid
Goya (metrostation), een station in Madrid
Goya (schip, 1940), een schip
Goya (geslacht), een geslacht van vlinders